HMS Hajen — название нескольких шведских подводных лодок

 HMS Hajen (1904) — первая шведская субмарина
 HMS Hajen (1917) — головная подводная лодка типа Хайен-II
 HMS Hajen (1954) — головная подводная лодка типа Хайен-III